Валев — болгарская фамилия:
 Валев, Валентин Цаневич (1901—1951) — советский скульптор
 Валев, Эмиль Борисович (1921—2014) — советский и российский географ-страновед